Il doppio del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rajeev Ram e Bobby Reynolds che hanno battuto in finale Robert Kendrick e Ryan Sweeting per walkover.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (Campioni)
 Brendan Evans /  Alex Kuznetsov (semifinali)

 Robert Kendrick /  Ryan Sweeting (finale)
 Ramón Delgado /  Marcio Torres (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2008